United Democratic Front kan syfta på:

 United Democratic Front (Indien) – ett politiskt parti i Indien
United Democratic Front (Malawi) – ett politiskt parti i Malawi
United Democratic Front (Namibien) – ett politiskt parti i Namibia
United Democratic Front (Sydafrika) – ett politiskt parti i Sydafrika
United Democratic Front (Sudan) – ett politiskt parti i Sudan
United Front for Democratic Change – en rebellgrupp i Tchad